Mozart-Ensemble ist der Name der musikalischen Ensembles:

 Wiener Mozart-Ensemble, ein kammermusikalisches Ensemble
 Mozart-Ensemble der Wiener Staatsoper, welches einen exemplarischen Mozartstil nach dem Zweiten Weltkrieg kreierte
 Oberösterreichisches Mozartensemble des Bruckner Orchester Linz seit 2015
 Mozartensemble Luzern
 Mozart Ensemble (London)
 Mozart-Ensemble (Volksoper Wien)
 Mozart-Ensemble Amsterdam
 Grazer Mozartensemble
 Mozart-Ensemble (Stuttgart)
 Mozart-Ensemble Tirol